A National Hockey League játékosok statisztikáinak listái

Mezőny játékosok (örök ranglisták)

Alapszakasz

Mérkőzések száma

Pontok

Gólok

Gól/mérkőzés

Emberelőnyös gólok

Emberhátrányos gólok

Győztes gólok

Hosszabbításos gólok

Asszisztok

Büntetés percek

Plusz/mínusz mutató

Lövések száma

Rájátszás

Rájátszás mérkőzések száma

Rájátszás pontok

Rájátszás gólok

Rájátszás gól/mérkőzés

Rájátszás emberelőnyös gólok

Rájátszás emberhátrányos gólok

Rájátszás győztes gólok

Rájátszás hosszabbításos gólok

Rájátszás asszisztok

Rájátszás büntetés percek

Rájátszás plusz/mínusz mutató

Rájátszás lövések száma

Mezőny játékosok (aktív játékosok listája)

Alapszakasz

Mérkőzések száma (aktív)

Pontok (aktív)

Gólok (aktív)

Gól/mérkőzés (aktív)

Emberelőnyös gólok (aktív)

Emberhátrányos gólok (aktív)

Kapcsolódó szócikkek 

 50 gól 50 mérkőzés alatt az NHL-ben
 A szezon során 100 pontot elérő, NHL-ben játszó játékosok listája
 A szezon során 50 gólt ütő, NHL-ben játszó játékosok listája
 Az 500 gólt elérő, NHL-ben játszó játékosok listája
 Az NHL-ben 1000 asszisztot jegyző játékosok listája
 Az NHL-ben 1000 mérkőzést játszott játékosok listája
 NHL-játékosok rekordjai

Források
 Listák
 Listák 2
 Listák 3

NHL-rekordok és -listák